Лі Луї Перін-Сальбре (1753—1817) — французький художник.
 Маттіа Перін (* 1992) — італійський футболіст, воротар клубу «Дженоа» та молодіжної збірної Італії.
 Мішель Перін (* 1947) — французький велосипедист.
 Мішель Перін (* 1957) — французький ралійний пілот.
 Софі Перін (* 1957) — Міс Інтернешнл Франції-1976.

Також 
 Перін